Gladovići (Federacja Bośni i Hercegowiny)
 Gladovići (Republika Serbska)